Max Olivier-Lacamp
Ysabelle Lacamp